

Patronyme 

 Jean Meslier (1664-1729), prêtre et philosophe français, propagandiste de l'athéisme ;
 Adrien Meslier (1868-1915), personnalité politique française ;
 Jacques Meslier (1928-2014), nageur et poloïste français ;
 Illan Meslier (2000-), footballeur français.

Autres 

 Petit meslier, cépage de France de raisins blancs ;
 Meslier Saint-François, cépage de France de raisins blancs ;
 (7062) Meslier, astéroïde découvert en 1991.